Лос Молина има више значења:

 Лос Молина (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Молина (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику